EER steht für:
 Energy Efficiency Ratio (dt. „Leistungszahl“), Verhältnis von erzeugter Kälteleistung zur eingesetzten elektrischen Leistung bei mechanischen Wärmepumpen
 Enoshima Electric Railway, der japanische Bahnbetreiber Enoshima Dentetsu
 Erakond Eestimaa Rohelised („Partei der estländischen Grünen“), siehe Eestimaa Rohelised
 European Entrepreneurial Region (dt. „Europäische Unternehmerregion“), EU-Projekt zur Auszeichnung von EU-Regionen mit einem herausragenden und innovativen unternehmerischen Strategieplan
 European Economic Review, wirtschaftswissenschaftliche Zeitschrift von Elsevier
 Experimentelle Ereignisrate (engl. experimental event rate)

Abkürzung